Мощенки — название населённых пунктов в России:

 Мощенки — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Мощенки — деревня в Угранском районе Смоленской области.